Merilo je lahko:

 merilo - razmerje med pomanjšanimi in dejanskimi merami
 merilo (priprava) - priprava za merjenje
 merilo (etika) - kriterij ali standard